Karsten Wöhler (* 14. November 1974 in Dingelstädt) ist ein ehemaliger Handballspieler. Er ist Manager des Zweitligisten HC Elbflorenz.

Karriere 
Karsten Wöhler begann in seiner thüringischen Heimat mit dem Handball. Über Frankfurt/Oder kam der 1,85 Meter große Linksaußen 1993 zum Zweitligisten Göttingen 05. Nach zwei Jahren wechselte er 1995 zum THW Kiel in die 1. Handball-Bundesliga. Mit den Kielern gewann er 1996 die Deutsche Meisterschaft sowie 1998 das Triple aus Meisterschaft, DHB-Pokal und EHF-Pokal. Anschließend wechselte Wöhler für sechs Spielzeiten zum Ligakonkurrenten ThSV Eisenach. Ab 2004 spielte er bei der MSG Melsungen-Böddiger (ab 2005 MT Melsungen), mit der er 2005 in die 1. Liga aufstieg. 2007 kehrte er zum ThSV Eisenach zurück, wo er nach dem Ende seiner Spielerlaufbahn 2009 in die Geschäftsleitung wechselte. Am 31. Juli 2018 beendete er diese Tätigkeit.

Seit Dezember 2018 ist Wöhler Manager des Zweitligisten HC Elbflorenz. Die Zusammenarbeit wird im Frühjahr 2023 beendet.

Sonstiges 
Sein Bruder Adrian Wöhler ist ebenfalls Handballspieler.

Saisonbilanzen

Weblinks 
 Porträt auf der Website des THW Kiel

Einzelnachweise 

Handballfunktionär (Deutschland)
Handballspieler (ThSV Eisenach)
Handballspieler (MT Melsungen)
Handballspieler (THW Kiel)
Person (HC Elbflorenz)
Deutscher Meister (Handball)
Handball-Außenspieler
DDR-Bürger
Deutscher
Geboren 1974
Mann